Die 1. Liga 1993 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 3. April 1993 und endete am 6. November 1993.

Modus 
Die insgesamt 58 Mannschaften wurden in drei Zonen eingeteilt. In der Gruppe West spielten 22, in der Gruppe Mitte 20 und in der Gruppe Ost 16 Vereine. Die Teams traten in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander an.

Die drei Gruppensieger und die drei Vereine, die in der Obersten Liga 1993 die Plätze 14 bis 16 belegten spielten drei Startplätze für die Saison 1994 in der höchsten Liga aus.

Die 1. Liga wurde für 1994 auf nur eine Staffel mit 22 Mannschaften reduziert. Daher stiegen insgesamt 38 Vereine ab.

Gruppe West

Teilnehmer 
Zwei Absteiger aus der Obersten Liga 1992
 Fakel Woronesch
 Kuban Krasnodar

Die 14 Vereine, die in der 1. Liga 1992 West die Plätze 2 bis 15 belegten
 Uralan Elista
 Tschernomorez Noworossijsk 
 Druschba Maikop
 Terek Grosny
 Dynamo Wologda
 Metallurg Lipezk
 Spartak Naltschik
 Spartak Anapa
 Torpedo Wladimir
 Asmaral Kislowodsk
 Torpedo Taganrog
 Nart Tscherkessk
 APK Asow
 Tekstilschtschik Iwanowo

sowie sechs Aufsteiger der 2. Liga
 Ersu Grosny (Erster Zone 1)
 Kolos Krasnodar (Zweiter Zone 1)
 Awtodor Olaf Wladikawkas (Erster  Zone 2)
 Snamja Truda Orechowo-Sujewo (Zweiter Zone 3)
 Baltika Kaliningrad (Erster Zone 4)
 Smena Sankt Petersburg (Zweiter Zone 4)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Gruppe Mitte

Teilnehmer 
Zwei Absteiger aus der Obersten Liga 1992
 Zenit Sankt Petersburg
 Schinnik Jaroslawl

Die 14 Vereine, die in der 1. Liga 1992 Mitte die Plätze 2 bis 15 belegten
 Torpedo Rjasan
 FK Swesda Perm
 Torpedo Wolschski
 Rubin-TAN Kasan
 FK Lada Toljatti
 Sokol Saratow
 Uralez Nischni Tagil
 Torpedo Miass
 Zenit Ischewsk
 Druschba Joschkar-Ola
 Zenit Tscheljabinsk
 Swetotechnika Saransk
 Lada Dimitrowgrad
 Metallurg Magnitogorsk

sowie vier Aufsteiger
 Awangard Kamyschin (Zweiter Zone 2)
 Interros Moskau (Dritter Zone 3)
 FK Neftechimik Nischnekamsk (Erster Zone 5)
 Gasowik Ischewsk (Zweiter Zone 5)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Gruppe Ost

Teilnehmer 
Ein Absteiger aus der Obersten Liga 1992
 Dynamo-Gasowik Tjumen

Die 13 Vereine, die in der 1. Liga 1992 Ost die Plätze 2 bis 14 belegten
 Irtysch Omsk
 Lokomotive Tschita
 Tschkalowez Nowosibirsk 
 Selenga Ulan-Ude
 Swesda-Junis-Sib Irkutsk
 Tom Tomsk
 Dynamo Jakutsk
 Metallurg Nowokusnezk
 Metallurg Krasnojarsk
 Kusbass Kemerewo
 Dynamo Barnaul
 Sachalin Cholms
 SKA Chabarowsk

sowie zwei Aufsteiger
 Sarja Leninsk-Kusnezki (Erster Zone 6)
 Metallurg Aldan (Zweiter Zone 6)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegationsrunde 
Die drei Staffelsieger sowie die Teams auf den Plätzen 14 bis 16 der Oberste Liga spielten drei Startplätze für die Oberste Liga 1994 aus. Gespielt wurde vom 26. November bis 4. Dezember 1993.

Weblinks 
 Tabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1993
1993